Ангистрон — греческий топоним. Может означать:

 Ангистрон (гора) — гора.
 Ангистрон (Сере) — деревня.